

Musica 
Fire and Water – album dei Free del 1970
Fire and Water – traccia dell'album Fire and Water dei Free, del quale hanno realizzato delle cover gli XYZ (Hungry) ed i  Great White (Recover)
Fire and Water – singolo di Wilson Pickett del 1972
 Fire and Water – traccia dell'album Blood from Stone di Angry Anderson del 1990
 Fire and Water – traccia dell'album Atlantis: A Symphonic Journey di David Arkenstone del 2004

Televisione 
 Fuoco e acqua (Fire + Water) – episodio della seconda stagione di Lost
 Morte apparente  (Fire and Water) – episodio della prima stagione di Stargate SG-1